Пру́диус — фамилия. Известные носители:

* Прудиус, Владислав Николаевич (род. 1973) — украинский и российский футболист.
 Прудиус, Олег Александрович (род. 1979) — украинский актёр и бывший рестлер.

См. также 
 Придиус